Æthelstan van East Anglia, koning van East Anglia (827-845)
 Æthelstan van Kent, onderkoning van Kent (ca. 839-852)
 Æthelstan van Engeland, koning van Engeland (924-939)